Kagiyama ist der Familienname folgender Personen:

 Keiji Kagiyama (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Masakazu Kagiyama (* 1971), japanischer Eiskunstläufer
 Yūma Kagiyama (* 2003), japanischer Eiskunstläufer